

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Śladów – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Słaboszów 
 Śladów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów

Zobacz też 
 Nowa Wieś-Śladów